Natchitoches može značiti:
 Natchitoches, Pleme Caddoan Indijanaca iz Louisiane. 
 Natchitoches (konfederacija), labavi savez plemena Caddoan Indijanaca iz Louisiane.
 Natchitoches, Louisiana, grad i riječna luka u Louisiani.
 Župa Natchitoches, Louisiana, Župa (parish) u Louisiani.